Eunice – przekształcenie imienia żeńskiego Eunika.

Eunice – fikcyjna postać powieści Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Zakochana w Petroniuszu, była jego niewolnicą. Gdy chciał on oddać ją w prezencie Markowi Winicjuszowi, ubłagała by zostawił ją sobie. Razem z nim popełniła samobójstwo, ponieważ miał on zostać stracony przez Nerona. Zrobili to podczas hucznej, pożegnalnej kolacji w domu Petroniusza.

Miejscowości w USA:
 Eunice – miasto w stanie Luizjana, w parafii St. Landry
 Eunice – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Lea

Inne:
 Eunice – rodzaj wieloszczetów z rodziny Eunicidae.
  – intensywny sztorm, cyklon pozatropikalny (część europejskiego sezonu wichur 2021-2022